Gerlache kan syfta på följande:

Personer
 Adrien de Gerlache (1866–1934), belgisk marinofficer och polarforskare
 Étienne Constantin de Gerlache (1785–1871), belgisk historiker ich politiker
 Gaston de Gerlache (1919–2006), belgisk polarforskare

Geografi

Antarktis 

 Gerlache Island, 
 Cape Gerlache, 
 Mount Gerlache, 
 Mount Gaston de Gerlache
 Gerlache Strait

Grönland
 Pic de Gerlache, bergstopp

Se även
 Gerlach – grensida

Efternamnsförgreningssidor
Franska efternamn
Robotskapade Antarktisförgreningar